Николай Иванович Сергеев:* Сергеев, Николай Иванович (1912—1985) — заместитель министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР.
 Сергеев, Николай Иванович (род. 1948) — советский футболист; тренер.